Rambow steht für:

 Rambow (Lenzen), ein bewohnter Gemeindeteil der Stadt Lenzen (Elbe) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Rambow (Plattenburg), ein bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Plattenburg im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 ein Ortsteil der Gemeinde Moltzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
Rambow (Dorf Mecklenburg), ein Ortsteil der Gemeinde Dorf Mecklenburg im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Wendisch Rambow, Ortsteil der Stadt Bad Kleinen im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 deutscher Name des polnischen Dorfes Rębowo (Potęgowo) in der Woiwodschaft Pommern

Personen:
 August Rambow (1882–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Dietrich Rambow (1933–2013), deutscher Geologe
 Ernst Rambow (1887–1945), deutscher Kommunist, Spitzel der Gestapo
 Gunter Rambow (* 1938), deutscher Grafikdesigner und Fotograf
 Honke Rambow (* 1968), deutscher Musiker
 Inge Rambow (1940–2021), deutsche Theater- und Landschaftsfotografin
 Ralf Rambow (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Riklef Rambow (* 1964), deutscher Psychologe
 Werner Rambow (1957–2017), deutscher Kommunalpolitiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Der Sohn von Rambow, britischer Spielfilm (2007)
 Rambower Moor bei Lenzen in Brandenburg
 Rambo